Tadeusz Jasiński (1926-1939) – jeden z młodocianych obrońców Grodna
 Tadeusz Jasiński (1932-2018) – inżynier kolejnictwa, działacz społeczny i sportowy